Mehren – comune del circondario del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)
 Mehren – comune del circondario rurale di Altenkirchen (Westerwald) (Renania-Palatinato)